Ма́йское (, ) — село в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания.

Административный центр муниципального образования «Майское сельское поселение».

Географическое положение 
Село расположено на границе с Ингушетией, на правом берегу реки Камбилеевка, чуть ниже места, где она пересекается с Алханчуртским каналом.

Ближайшие населённые пункты: на юге — село Чермен, Ольгинское на юго-западе, Кантышево на северо-западе и город Назрань на северо-востоке. У восточной окраины села расположено недавно основанное село Новое.

Климат 
Климат села — влажный континентальный климат варьируется от умеренного до резко континентального степного. Зима бывает мягкой, снега практически не бывает. Лето короткое, жара наступает только в августе. Солнечный ясных дней очень мало — в среднем в году около 60-70 дней ясно, около 70-80 дней осадки, в остальное время — 210—230 дней пасмурно и облачно.

История 
В начале XIX века на месте современного села, на берегу реки Камбилеевка, было основано селение, именуемое в русских документах и на картах XIX века, как селение Бекая или Бекая Хишилгова () — ингуша Беки Хашагульгова, праправнука основателя рода Хашагульговых — Хошака ().  К 1838 году в данном селении было 15 дворов, с населением в 91 человек. 

Во второй половине XIX века село Беки-Юрт перестало существовать и в последующем упоминается лишь в научной литературе. Современное селение было основано в 1952 году, вокруг Базоркинского консервного завода.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
В селе функционируют школа, амбулатория, почтовое отделение, две мечети, объекты торговли и сферы услуг. Есть газ, электроэнергия, интернет, проводная и сотовая связь, асфальтовая автодорога.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Пригородного района Северной Осетии